A Serie A 1988-89-es szezonja volt a bajnokság nyolcvanhetedik kiírása. A bajnokságban már 18 csapat vett részt, a győztes az Internazionale lett. Ez volt a klub tizenharmadik bajnoki címe.

Végeredmény

Eredmények

Rájátszás 

|}

Bajnokcsapat 

 1 Walter Zenga (33 mérkőzés)
 2 Giuseppe Bergomi (32)
 5 Riccardo Ferri (31)
 6 Andrea Mandorlini (26)
 3 Andreas Brehme (31)
 7 Alessandro Bianchi (31)
 8 Nicola Berti (32)
 4 Gianfranco Matteoli (32)
 10 Lothar Matthäus (32)
 9 Ramón Díaz (33)
 11 Aldo Serena (32)
 Vezetőedző: Giovanni Trapattoni
Tartalékok
 Giuseppe Baresi (32), Corrado Verdelli (20), Pietro Fanna (13), Dario Morello (10), Romano Galvani (3), Astutillo Malgioglio (1), Alberto Rivolta (1), Pasquale Domenico Rocco (1)

Góllövőlista

Jegyzetek

Külső hivatkozások 
 RSSSF

Serie A szezonok
Olasz 1
Olasz 1